Sierra (spanisch für „Säge“ oder „Bergkette“) steht für:

 Sierra (Geographie), Gebirge
 Sierra (Film), US-amerikanischer Spielfilm (1950)
 Sierra (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Sierra (Supercomputer), US-amerikanischer Supercomputer
 La Sierra, kolumbianisch-US-amerikanischer Dokumentarfilm (2005)
 Sierra Entertainment, US-amerikanischer Computerspielhersteller
 Sierra Island, Insel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Sierra-Klasse, Klasse russischer Atom-U-Boote
 Sierra Tequila, deutsche Spirituosenmarke
 Sierra Wireless, kanadischer Hersteller von Mobilfunkgeräten
 Beechcraft Sierra, Leichtflugzeug, siehe Beechcraft Musketeer
 Ford Sierra, Pkw-Modell von Ford
 GMC Sierra, Pick-up-Modell von GMC
 macOS Sierra, Version von macOS
 Monteverdi Sierra, Pkw-Modell von Monteverdi
 Sierra Kidd, Rapper
 S als Buchstabier-Ansagewort im ICAO-Alphabet („NATO-Buchstabieralphabet“)

Sierra ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Castro Sierra (1942/1943–2010), spanischer Mediziner
 Álvaro Sierra (* 1967), kolumbianischer Radrennfahrer
 Arlenis Sierra (* 1992), kubanische Radrennfahrerin
 Bianca Sierra (* 1992), mexikanisch-US-amerikanische Fußballspielerin
 Carlos Osoro Sierra (* 1945), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Madrid und Kardinal
 Carmen Martínez Sierra (1904–2012), spanische Sängerin (Mezzosopran) und Schauspielerin
 Elias Sierra (* 2001), belgischer Fußballspieler
 Enrique Sierra (1957–2012), spanischer Musiker
 Gregory Sierra (1937–2021), US-amerikanischer Schauspieler
 Ismael Rueda Sierra (* 1950), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Bucaramanga
 Iván De La Sierra (* 1986), uruguayischer Fußballspieler
 Javier Sierra (* 1971), spanischer Journalist
 Jordi Sierra i Fabra (* 1947), spanischer Autor

 Juan Hernández Sierra (* 1969), kubanischer Boxer

 Liza Del Sierra (* 1985), französische Pornodarstellerin
 Manuel Sierra (* 1981), mexikanischer Eishockeyspieler
 Nadine Sierra (* 1988), US-amerikanische Sängerin (Sopran)
 Roberto Sierra (* 1953), puerto-ricanischer Komponist

 Sebastián Sierra, uruguayischer Tischtennisspieler 
 Segundo García de la Sierra y Méndez (1908–1998), spanischer Erzbischof
 Sergio Sierra Bernal (* 1950), mexikanischer Diplomat
 Solana Sierra (* 2004), argentinische Tennisspielerin
 Stella Sierra (1917–1997), panamaische Dichterin
 Terencio Sierra (1839–1907), honduranischer Politiker, Präsident 1901 bis 1903
 Valentín de la Sierra (1898–1926), mexikanischer Cristero
 Verena Sierra (* 1978), deutsche Radiomoderatorin und Redakteurin
 Vicente Horacio Saeteros Sierra (* 1968), ecuadorianischer Geistlicher, Bischof von Machala

Siehe auch:
 Serra